Олександр Горемикін:

Відомі носії 
 Горемикін Олександр Борисович (Соколов; . 1971) — радянський і російський легкоатлет.
 Горемикін Олександр Дмитрович (1832—1904) — російський військовий і державний діяч.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок